Myší díra může být:
 otvor prokousaný myší
 úzký veřejně přístupný průchod určený pro pěší
 soutěska, rozsedlina atd.
 Myší díra (Český Krumlov) – vodní kanál v Českém Krumlově spojující jižní a severní část meandru kolem centra města
 Myší díra (Adršpašské skalní město) – úzka soutěska na zeleně značeném turistickém okruhu
 Myší díra (Hradčany) viz Pod Bruskou
 Myší díra (Hlubočepy) – podjezd na západním předpolí Barrandovského mostu
 Myší díra (Prachovské skály) – úzká skalní rozsedlina dlouhá přibližně 100 metrů, v některých místech je široká pouze 60 cm
 Myší díra u Hrubé Skály – úzká skalní rozsedlina vedoucí od parkoviště u zámku Hrubá Skála
 Myší díra (údolí Útěchovského potoka) – spodní část údolí Útěchovského potoka
 Štola Myší díra – štola ze 17. století je vytesána ve skalním bloku pod středověkým hradem Litice nad Orlicí, který je obtékán Divokou Orlicí

Odkazy

Externí odkazy